Sosnowoborsk ist der Name mehrerer Orte in Russland:
einer Stadt in der Region Krasnojarsk, siehe Sosnowoborsk (Krasnojarsk)
einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa, siehe Sosnowoborsk (Pensa)